Mamadou Camara ist der Name folgender Personen:

* Mamadou Camara (Politiker) (* 1977), malischer Politiker
 Mamadou Camara (Fußballspieler, 1986) (* 1986), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Mamadou Camara (Fußballspieler, 1988) (* 1988), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Mamadou Camara (Fußballspieler, 1990) (* 1990), senegalesischer Fußballspieler
 Mamadou Camara (Fußballspieler, 2001) (* 2001), französisch-malischer Fußballspieler
 Mamadou Camara (Fußballspieler, 2002) (* 2002), senegalesischer Fußballspieler